Алам-Кух () — спящий стратовулкан в горном хребте Эльбурс (Альборз), на севере Ирана, в южной части остана (провинции) Мазендеран. Достигает 4848 метров над уровнем моря.

Ссылки 
 Алам-Кух

Горы Ирана